Кубок Сербії з футболу 2016–2017 — 11-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії. Титул здобув Партизан.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 вересня 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|25 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 жовтня 2016

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|5 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 квітня/9 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 квітня/10 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії на soccerway 

2016—2017
Сербія
Сербія
2017 у сербському спорті
2016 у сербському спорті